Ра́йан Мише́ль Бат (, род. 27 июля 1976, Сент-Луис, Миссури, США) — американская телевизионная актриса. Бат наиболее известна благодаря своей роли Сары Холт в сериале ABC «Юристы Бостона», где она снималась в 2005—2006 годах. Она также снялась в ситкоме TV Land «В 35 — на пенсию» в 2011 году и имела второстепенные роли в сериалах «Травма» (NBC, 2009—2010) и «Армейские жёны» (Lifetime, 2012). На большом экране она появилась в комедии «Очень опасная штучка» в 2012 году.

Бат родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, и окончила Стэнфордский университет, после чего получила степень бакалавра в Нью-Йоркском университете.

Фильмография 

Фильмы
 Как брат брату (2004)
 Всё про нас (2007)
 Апрельская Луна (2007)
 Покидая Барстоу (2008)
 Очень опасная штучка (2012)
Телевидение
 Воспитание Макса Бикфорда (1 эпизод, 2001)
 Заборы (телефильм, 2003)
 Скорая помощь (1 эпизод, 2003)
 Подруги (1 эпизод, 2004)
 Половинка и половинка (1 эпизод, 2004)
 Лакаванна Блюз (телефильм, 2005)
 Юристы Бостона (регулярная роль, 16 эпизодов, 2005—2006)
 Розовый воротничок (Пилот, 2006)
 Братья и сёстры (2 эпизода, 2007)
 Медиум (1 эпизод, 2007)
 Подруги (1 эпизод, 2007)
 Как я встретил вашу маму (1 эпизод, 2008)
 Кости (1 эпизод, 2009)
 В Филадельфии всегда солнечно (1 эпизод, 2009)
 Братья (1 эпизод, 2009)
 Частная практика (1 эпизод, 2010)
 Травма (9 эпизодов, 2009—2010)
 В 35 — на пенсию (регулярная роль, 10 эпизодов, 2011)
 Закон Хэрри (1 эпизод, 2011)
 Армейские жёны (11 эпизодов, 2012)
 Keep It Together (Пилот, 2014)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Стэнфордского университета
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Школы искусств Тиш
Киноактрисы США